Torres ou Torrès est un nom propre hispanique, portugais et italien qui peut faire référence à :

Toponyme

-  
 Le Détroit de Torrès est une étendue d'eau comprise entre l'Australie et l'île mélanésienne de Nouvelle-Guinée

Torres est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul

Torres del Paine est une région australe où se situe un parc national.

Torres est un quartier de la municipalité de Calatayud, Province de Saragosse, Aragon.
 Torres, commune en Andalousie
 Blecua y Torres, commune dans la province de Huesca, communauté autonome d'Aragon comarque de Hoya de Huesca.

Porto Torres est une commune italienne de la province de Sassari en Sardaigne

Torres Novas est une ville située dans le district de Santarém
 Torres Vedras est une ville située à cinquante kilomètres de Lisbonne

Les îles Torrès sont un groupement d'îles situées dans la province de Torba, au nord du Vanuatu

Torres : l'une des 9 municipalités de l'État de Lara.
 Torres : une des 17 paroisses civiles de cette municipalité

Patronyme 

 Abdelkhalek Torrès (1910-1970), journaliste et homme politique marocain ;
 Alan Torres (2000-), footballeur mexicain ;
 Albert Torres (1990-), coureur cycliste espagnol ;
 Alder Torres (1990-), coureur cycliste guatémaltèque ;
 Alex Torres (1987-), lanceur de relève gaucher de la Ligue majeure de baseball ;
 Alfredo Torres (1931-2022), joueur de football mexicain ;
 Alfredo Torres Pereira (19?-19?), footballeur portugais ;
 Anabel Torres (1948-), poétesse et traductrice colombienne ;
 Angelo Torres (1932-), caricaturiste américain contribuant au magazine satirique Mad ;
 Antoni Torres (1943-2013), footballeur espagnol ;
 Antonio González Torres (1955-), homme politique espagnol ;
 Antonio de Torres (1817-1892), luthier espagnol ;
 Antônio Torres (1940-), écrivain et journaliste brésilien ;
 Ariel Torres (1997-), karatéka américain ;
 Arlette Torres (1977-), actrice vénézuélienne ;
 Armando Torres (19?-), joueur et entraîneur de basket-ball portoricain ;
 Arturo Torres (1906-1987), footballeur chilien ;
  (19?-), artiste et illustrateur américain ;
  (1990-), footballeur américain évoluant aux C.D. Chivas USA ;
 Aureliano Torres (1982-), footballeur paraguayen évoluant au Club Guaraní ;
  (1485-1530), dramaturge espagnol ;
  (1945-), journaliste américain ;
 Camilo Torres Restrepo (1929-1966), sociologue, militant de gauche, prêtre et finalement révolutionnaire colombien ;
 Camilo Torres Tenorio (1766-1816), politicien colombien, l'un des premiers leaders de la bataille pour l'indépendance ;
 
 Carmelo Torres Fregoso (1927-2003), matador, industriel, journaliste, écrivain et producteur de télévision mexicain ;
 Casimiro Torres (1906-19?), footballeur chilien ;
 
 Curro Torres (1976-), footballeur espagnol évoluant au Valence CF ;
 
 Dara Torres (1967-), nageuse américaine ;
 César David Texeira Torres (1991-), footballeur uruguayen ;
 Daisy Torres, femme politique nicaraguayenne ;
 Dayanara Torres (1974-), mannequin, actrice et chanteuse portoricaine, Miss Univers 1993 ;
 Diego de Torres Villarroel (1694-1770), écrivain espagnol ;
  (1590–1649), prêtre de Porto Rico ;
 Diego Torres (1971-), chanteur et compositeur de pop argentin ;
  (1970-), joueur de la Ligue majeure de baseball ;
 Eddie Torres (1950-), danseur américain de salsa ;
 Eduardo Torres (1872-1934), musicien espagnol ;
 Edwin Torres (1931-), juge de la Cour Suprême de l'État de New York et écrivain mi-new-yorkais mi-portoricain ;
 Elvis Augusto Andrus Torres (1988-), joueur américain de baseball ;
 
  (1930-), personnalité politique américaine de l'État de Californie ;
  (1983-), footballeur mexicain évoluant aux Santos Laguna ;
 Félix González-Torres (1957-1996), artiste cubain ;
 Fernanda Torres (1965-), actrice brésilienne ;
 Fernando Torres (1984-), footballeur espagnol ;
 Ferran Torres (2000-), footballeur espagnol ;
 Fina Torres (1951-), productrice, scénariste et réalisatrice de cinéma et de télévision vénézuélienne ;
 Georgie Torres (1957-), instructeur de basket-ball dans le National Superior Basketball, le championnat portoricain ;
 Gerson Torres (1997-), footballeur costaricain ;
 Gina Torres (1969-), actrice américaine ;
 Giuseppe Torres (1872-1935), architecte italien adepte du Stile Liberty ;
  (1944-), journaliste portoricain ;
 Henry Torrès (1891-1966), avocat et homme politique ;
 Isabel Torres (1969-2022), actrice, animatrice de télévision et animatrice de radio espagnole ;
 Isidoro Rosell y Torres (1845-1877), graveur espagnol ;
  (19?-), dessinateur philippino-canadien de bandes dessinées ;
 Jaime Torres (1938-2018), musicien argentin de charango ;
 Jaime Torres Bodet (1902-1974), personnalité politique et écrivain mexicain ;
 Jairo Torres (2000-), footballeur mexicain ;
 Joaquín Torres (1997-), footballeur argentin ;
 Joaquín Torres García (1874-1949), peintre et sculpteur uruguayen ;
  (1953-1977), soldat américain ;
  (1963-), journaliste mexicain-américain ;
 John Jairo Torres (1958-), chanteur colombien ;
  (1976-), footballeur colombien-américain ;
  (1968-), journaliste espagnol ;
 
 Juan García Torres (1946-), footballeur espagnol ;
  (1968-), artiste américaine de musique dance ;
 Julio Romero de Torres (1874-1930), peintre espagnol ;
 Leonardo Torres y Quevedo (1852-1936), ingénieur et mathématicien espagnol ;
 Lionel Torres (1975-), archer français ;
 Liz Torres (1947-), actrice et chanteuse portoricaine ;
 Lolita Torres (1930-2002), actrice et chanteuse argentine ;
 Luis de Torres (14?-1493), interprète de Christophe Colomb lors de son premier voyage en Amérique ;
 Luis Lloréns Torres (1876-1944), poète, journaliste, dramaturge et politicien portoricain ;
 Luis Váez de Torrès (1565-1674), explorateur maritime espagnol (ou portugais au service de l'Espagne) ;
 Macnelly Torres (1984-), footballeur international colombien ;
 
 Mariana Aparicio Torres (1983-), actrice néerlandaise ;
 Mário Torres (1931-2020), footballeur portugais ;
 
 Mohammed el Torrès (v.1820-1908), diplomate marocain ;
 Norma Torres (1965-), femme politique américaine d'origine guatemaltèque ;
  (1957-), musicien de jazz portoricain ;
 Oliver Torres (1994-), footballeur espagnol ;
 Óscar Torres (1976-), joueur de basket-ball ;
 Pablo Torres (1987-), coureur cycliste espagnol ;
 Paulo Torres (1971-), footballeur et entraîneur de football portugais ;
 Pedro Nelson Torres (1984-), coureur cycliste professionnel colombien ;
 Raffi Torres (1981-), joueur de hockey sur glace professionnel canadien évoluant avec les Vancouver Canucks ;
 Ramón Castellano de Torres (1947-), artiste espagnol :
 Ralph Torres (1979-), homme politique des Îles Mariannes du Nord ;
 Ramón Torres (1993-), joueur dominicain de baseball ;
 Ramón Torres (1949-), auteur-compositeur-interprète dominicain ;
 Ramón Torres Méndez (1809-1885), peintre et lithographe colombien ;
 Raquel Torres (1907-1987), actrice américaine d'origine mexicaine ;
  (19?-), chanteur portoricain ;
  (1941-1972), boxeur mexicain ;
 Ritchie Torres (1988-), politicien américain ;
 Rob Torres, (1973-2018), artiste de cirque américain ;
 Roberto Torres Morales (1989-), footballeur espagnol ;
 Roberto Torres (1964-), coureur cycliste espagnol ;
 Rodolfo Torres (1987-), coureur cycliste professionnel colombien ;
  (1941-), politicien philippin ;
 Salomón Torres (1972-), lanceur dominicain de baseball ;
  (1981-), footballeur argentin ;
 Serguey Torres (né en 1987), céiste cubain ;
 Soledad Torres Acosta (1826-1887), religieuse espagnole, fondatrice d'ordre, sainte ;
 Tecia Torres (1989-), pratiquante américaine d'arts martiaux mixtes (MMA) ;
 Tereska Torrès (1920-2012), résistante et femme de lettres française ;
 Tico Torres (1953-), batteur américain ;
  (1570-1630), frère religieux et évêque espagnol ;
  (1960-2015), homme politique mexicain ;
  (1971-), producteur de musique, chanteur et parolier portoricain ;
 Wal Torres (1950-), thérapeute de genre et sexologue transsexuelle brésilienne.

Fratrie 
 Al Torres (Les Torres brothers, avec Enrique et Ramon Torres), frères catcheurs.

Dans la fiction 
 B'Elanna Torres, personnage appartenant à l'univers de fiction de Star Trek.

Pseudonyme 

 Torres (Mackenzie Scott de son vrai nom), chanteuse et musicienne américaine.
 Dzeko & Torres, duo de disc jockeys et producteurs canadiens.

Autres 
 Les torres sont des monuments d'une ancienne culture préhistorique corse ().
 Le Torres est un club italien de football basé à Sassari.

Titres 

 Torres est un jeu de société.
 , premier album studio la chanteuse américaine Torres, sorti en 2013.

Patronyme hispanique